

Коженювка — село в гміні Тарчин Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Коженювка — село в гміні Дідковичі Сім'ятицького повіту Підляського воєводства
 Коженювка — частина села Кукув у гміні Стришава Суського повіту Малопольського воєводства
 Коженювка — частина села Гута-Березка (Гута-Бжуська) в гміні Бірча Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства